

Хроника 
 11 января. Юношеская сборная России (1991 год рождения) выиграла XXI Международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина. В финале со счетом 3:0 обыграна сборная Турции.
 17 января. Юношеская сборная России (1992 год рождения) в финале прошедшего в Минске Рождественского кубка проиграла сборной Украины со счётом 1:2.
 22 января. Российский футбольный союз отправил в ФИФА письмо о намерении провести чемпионат мира в 2018 или 2022 году.
 11 февраля. Тренер российской сборной Гус Хиддинк назначен главным тренером английского «Челси». Совмещение постов запланировано до конца сезона английской премьер лиги.
 24 ноября. Виталий Мутко сложил с себя полномочия президента Российского футбольного союза. Исполнять обязанности главы РФС вплоть до выборов будет Никита Симонян.

Сборные

Национальная 

В 2009 году сборная России должна провести 7 игр отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в ЮАР в 2010 году.

Положение в начале года.

Итоговое положение в конце года

Заняв второе место в группе сборная России получила возможность отобраться на Чемпионат мира через стыковые матчи. В соперники сборной России досталась сборная Словении.

Первый матч

Второй матч

Все матчи сборной в 2009 году

Молодёжная 

После отставки Бориса Стукалова новым главным тренером 16 декабря 2008 года был назначен Игорь Колыванов. Перед тренерским штабом поставлена задача завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата Европы-2011, и по результатам этого турнира пробиться на Олимпиаду-2012.

Первые матчи сборная провела на Кубке чемпионов Содружества. На этом турнире она выступала вне конкурса (без права выхода в четвертьфинал), экспериментальным составом без ряда игроков ведущих отечественных клубов.

Календарь отборочного турнира чемпионата Европы 2011 среди молодёжных сборных и соперники по группе стали известны 4 февраля. По результатам жеребьёвки отборочного турнира тренерским штабом будут выбраны команды, с которыми сборная встретится в товарищеских матчах.

Женская

Национальное первенство

Премьер-лига 

Итоговая турнирная таблица Премьер-лиги после 30 туров.

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Первый дивизион 

Итоговая турнирная таблица Первого дивизиона чемпионата России 2009 года.

Лучшие бомбардиры Первого дивизиона Чемпионата России 

* из них с пенальти.

Второй дивизион 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России пошли на повышение и следующий сезон начнут в Первом дивизионе. Этими клубами стали:

 Динамо СПб  (Зона Запад) 
 Авангард (Курск)  (Зона Центр) 
 Жемчужина-Сочи  (Зона Юг) 
 Мордовия  (Зона Урал-Поволжье) 
 Иртыш  (Зона Восток)

Кубок России весенняя стадия

Финал 

Финал Кубка России 2008/09 состоялся в Химках 31 мая 2009 года.

Суперкубок 

Суперкубок состоялся 7 марта на стадионе «Лужники». Встречались чемпион России «Рубин» и обладатель кубка ЦСКА.

В конце первого тайма Дейвидас Шемберас забил первый гол за ЦСКА, за который он выступает с 2002 года. Во втором тайме после розыгрыша штрафного «Рубин» сравнял счёт, а в дополнительное время свой первый гол за новый клуб забил армейский дебютант Томаш Нецид, вышедший на замену на 78-й минуте.

Еврокубки

2008/09 

В весеннюю стадию Кубка УЕФА вышли два российских клуба: «Зенит», занявший 3 место на групповом этапе Лиги чемпионов, и ЦСКА, одержавший четыре победы из четырёх возможных на групповом этапе Кубка УЕФА, соответственно, занявший первое место в группе H.

Кубок УЕФА. 1/16 финала 
На первый матч «Зенит» заявил 16 игроков (из 18 возможных): Губочан, Ломбартс и Денисов были травмированы, а Домингес отстранён от основного состава по дисциплинарным причинам. Матч прошёл при температуре около −4 °C на поле невысокого качества (голкипер «Штутгарта» Йенс Леманн назвал его одним из худших полей, на которых он выступал в еврокубках). Первый гол стал результатом действий двух дебютантов «Зенита»: Семшов пробил, а Хусти переправил отбитый вратарём мяч в ворота. До перерыва команды обменялись голами, и матч завершился со счётом 2:1.

Ответный матч из-за дисквалификаций пропускали Тимощук и Ширл. С учётом травмированных в заявку «Зенита» попали только 15 игроков (Денисов восстановил игровые кондиции и провёл полный матч).

Для ЦСКА матч в Бирмингеме стал первой официальной игрой под руководством Зико. На стадионе присутствовал главный тренер сборной России Гус Хиддинк, недавно назначенный тренером «Челси», он просматривал кандидатов в национальную команду. «Армейцы» первыми открыли счёт, но во втором тайме «Астон Вилла» забила ответный гол.

На матч в Москве тренер английской команды Мартин О’Нил привёз смешанный состав, объявив турнир на Кубок УЕФА не самым значимым для своей команды: «Приоритетная цель команды — закончить сезон в четверке, что позволит нам выступать в Лиге чемпионов» — пояснил он. Зико за день до матча огласил основной состав, который был идентичен составу в первой игре, за исключением Шембераса, заменившего травмированного Алдонина. ЦСКА выиграл 2:0, на 61-й минуте после розыгрыша штрафного точно пробил Жирков, а в компенсированное время 10-й гол в Кубке УЕФА 2008/09 забил Вагнер Лав.

Кубок УЕФА. 1/8 финала 

По жребию в 1/8 финала «Зенит» должен был встретиться с победителем пары «Лех» — «Удинезе», а ЦСКА — с победителем пары «Шахтёр» — «Тоттенхэм Хотспур». «Горняки» обыграли английский клуб с общим счётом 3:1, а итальянцы прошли «Лех» с общим счётом 4:3.

Кубок УЕФА среди женщин 

Участвует 1 российский клуб Звезда-2005 (Пермь) — с первого отборочного раунда.

1/2 финала 
Первый матч

Ответный матч

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 

Участвуют 2 российских клуба:
 Звезда-2005 (Пермь) — с 1/16 финала;
 Россиянка (Красноармейск) — с квалификационного раунда.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт РФС